La sua carriera inizia a Londra nel 1963 quando diventa la voce solista dei Cheynes, un gruppo di R&B nel quale militavano il tastierista Peter Bardens, e il batterista Mick Fleetwood, futuro membro fondatore dei celeberrimi Fleetwood Mac.

Dal 1965 alla metà dell'anno successivo è con i Mark Leeman Five, fino a quando entra a far parte dei Dave Anthony's Moods, in sostituzione di Tony Head. Con i D.A.M's si trasferisce in Italia nel 1968 e vi rimane fino al 1970. Dall'aprile 1968, anno in cui inizia a cantare prima con i Trip di Joe Vescovi fino al aprile 1969 e poi con i Primitives, con i quali compare nel film Terzo Canale (1970) con il brano Mama Rock. Dopo aver abbandonato la formazione nel 1970 pubblica un singolo da solista, dopo di che rientra in patria e per alcuni anni fa il decoratore.

Trasferitosi a Goa, in India agli inizi degli anni duemila, è scomparso in seguito ad un incidente mentre era a bordo di un moto taxi nel mese di maggio del 2007.

Collegamenti esterni 
 

Morti per incidente stradale